Feldkopf ist der aktuelle oder ehemalige Name von Bergen (nach Höhe sortiert):

 Zsigmondyspitze (früher Feldkopf genannt; 3089 m), nahe Ginzling, in den Zillertaler Alpen, Tirol, Österreich
 Feldkopf (Schobergruppe) (2717 m), nahe Mörtschach, in der Schobergruppe, Kärnten und Osttirol, Österreich
 Feldkopf (Goldberggruppe) (2670 m), nahe Mörtschach, in der Goldberggruppe, Kärnten, Österreich
 Feldkopf (Taunus) (596,0 m), bei Schmitten im Taunus, Hochtaunuskreis, Hessen, Deutschland